Diruf ist der Nachname von: 

 Oskar von Diruf (1824–1912), deutscher Balneologe
 Günther Diruf (* 1940), deutscher Betriebswirtschaftswissenschaftler, Dozent und Autor
 Hermann Diruf (* 1945), deutscher Kunsthistoriker und Autor
 Erika Rödiger-Diruf (* 1944), deutsche Kunsthistorikerin und Autorin